Sveti Pij je lahko:

 Pij I. († okoli 154) - papež
 Pij V. (1504–1572) - papež
 Pij X. (1835–1914) - papež
 Pij iz Pietrelcine (1887–1968) - italijanski kapucin, mistik in stigmatik

Glej tudi 

 Pij VII. (1742–1823) - papež, Božji služabnik
 Pij IX. (1792–1878) - papež, blaženi
 Pij XII. (1876–1958) - papež, častitljivi Božji služabnik